

Onomastica 
 Valter – cognome italiano
 Valter – variante del nome proprio di persona Gualtiero

Persone 
 Valter – partigiano jugoslavo